Я́ков Гео́ргиевич Тестеле́ц (род. 12 сентября 1958, Москва) — советский и российский лингвист, специалист в области типологии и синтаксической теории, исследователь кавказских языков. Доктор филологических наук, профессор Учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики РГГУ, заведующий отделом кавказских языков Института языкознания РАН.

Биография 

Родился 12 сентября 1958 г. в Москве.

Окончил Отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. Ломоносова в 1980 г. Неоднократный участник лингвистических экспедиций МГУ в Дагестан (бежтинский, будухский языки). Дипломная работа на тему «Некоторые вопросы типологии систем пространственного склонения в дагестанских языках», под руководством А. Е. Кибрика.

С 1981 г. работает в Институте языкознания РАН, в том числе долгое время — в отделе лингвистической типологии и компаративистики. Диссертацию на тему «Эргативная конструкция и эргативообразное построение» защитил в 1986 г.

С 1998 г. преподает в РГГУ («Современные синтаксические теории», «Типология простого предложения» и др. курсы), является одним из организаторов полевых исследований Института лингвистики РГГУ. Материалы курсов легли в основу фундаментального учебного пособия «Введение в общий синтаксис», опубликованного в 2001 г.

В 2003 г. защитил в Институте лингвистики РГГУ докторскую диссертацию (в форме научного доклада) на тему «Грамматические иерархии и типология предложения».

В июне 2014 г. назначен заведующим отделом кавказских языков Института языкознания РАН.

Жена — лингвист, журналист и писатель Марина Андреевна Журинская (1941—2013).

Область исследований 

Основные области исследований: общий синтаксис, морфологическая и синтаксическая типология; картвельские, нахско-дагестанские, абхазо-адыгские, австралийские языки.

Один из авторов грамматического описания бежтинского языка (тлядальский диалект), описания синтаксиса цахурского языка (мишлешский диалект). Ему принадлежат оригинальные версии реконструкции працезского и пракартвельского вокализма, реконструкция системы сочетаний согласных и двух рядов сибилянтов в пракартвельском. Занимался разработкой проблемы порядка слов и структуры составляющих в именной группе (на материале картвельских и дагестанских языков), описанием парадигмы фокусных конструкций в дагестанских языках, типологией эргативообразных конструкций (картвельские, нахско-дагестанские, индоиранские, австралийские языки.

В рамках деятельности Института перевода Библии занимается также переводом Библии на современные языки (включая языки Кавказа), активно сотрудничает в журнале «Альфа и Омега», где публикует подробные комментированные (с лингвистической и богословской точек зрения) рефераты современных западных работ по библеистике.

На протяжении многих лет принимает активное участие в подготовке задач московской традиционной Олимпиады по лингвистике. Первый и пока единственный автор, составивший для Олимпиады более 100 задач.

Основные работы

Монографии 
 Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. — 798 с. ISBN 5-7281-0343-X

Редактирование 
 Типология и теория языка: от описания к объяснению: К 60-летию А. Е. Кибрика. / Ред. Е. В. Рахилина, Я. Г. Тестелец. М.: Языки русской культуры, 1999. — 640 с.
 Элементы цахурского языка в типологическом освещении. / Ред.-сост. А. Е. Кибрик, ред. Я. Г. Тестелец. М.: Наследие, 1999. — 943 с.
 Языки мира: Кавказские языки. / Ред. М. Е. Алексеев, Г. А. Климов, С. А. Старостин, Я. Г. Тестелец. М.: Academia, 2001. — 480 с.
 Климов Г. А., Халилов М. Ш. Словарь кавказских языков. Сопоставление основной лексики. / Ред. Я. Г. Тестелец. М.: Восточная литература, 2003. — 512 с.
 Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка. / Отв. ред. Я. Г. Тестелец. М.: РГГУ, 2009. — 717 с. ISBN 978-5-7281-1075-0

Ссылки 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте ИЯ РАН
 An interview with Yakov Testelets (Moscow): интервью Мартину Хаспельмату (15.03.2019)
 Я. Г. Тестелец: Интервью, взятое у самого себя
 Лингвистические загадки Кавказа: интервью на Радио России (6 декабря 2021)

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Типологи
Синтаксисты
Кавказоведы СССР
Компаративисты
Выпускники филологического факультета МГУ
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Библеисты СССР
Библеисты России
Переводчики Библии
Картвелологи
Кавказоведы России